BMW Malaysian Open 2013 – tenisowy turniej WTA z cyklu WTA Malaysian Open rozgrywany w dniach 25 lutego–3 marca 2013 roku w Kuala Lumpur na kortach twardych o puli nagród 235 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Pula nagród

Eliminacje gry pojedynczej 
 Drabinka eliminacji

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona (wersja archiwalna)

2013 w tenisie ziemnym
2013
2013 w Malezji